El término dogma tiene varias acepciones:
minimalista y centrado en el efecto dramático.

Conocimiento
 Dogma, en teoría del conocimiento, es un conjunto de creencias que no admite réplica;
 Dogmático/a, el que sigue o la que sigue un dogma.
 Dogmatismo, corriente filosófica opuesta al escepticismo y al idealismo,

Religión
 Dogma de fe, para la doctrina de la Iglesia católica, es una proposición de fe o de moral revelada por Dios, transmitida por la tradición apostólica, y propuesta formalmente por la Iglesia a los fieles.
 Teología dogmática, disciplina teológica que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones a la luz de los principios revelados.

Derecho 
 Dogmática jurídica o Dogmática, una disciplina perteneciente al derecho.

Cine
 Dogma (1999) es una película del director estadounidense Kevin Smith.
 Dogma 95 es un movimiento fílmico encabezado por los daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg, abogando por un cine

Música
 Dogma fue un grupo chileno de thrash metal.
 Dogma Crew es un grupo de rap sevillano.